Кубок ірландської ліги 2003 — 30-й розіграш Кубка ірландської ліги. Переможцем вдруге став Сент-Патрікс Атлетік.

Календар

Груповий раунд

Група A 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Група F 

|valign="top"|

Група G 

|valign="top"|

Група H 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|9 червня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 червня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 червня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/8 липня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ірландської ліги на rsssf  

2003
2003 у футболі
2003 в Ірландії